Wolfgruben ist der Name folgender Orte:

 Wolfgruben (Dautphetal), Ortsteil der Gemeinde Dautphetal in Hessen, Deutschland
 Wolfgruben bei Gleisdorf, Ortschaft der Gemeinde Ilztal, Bezirk Weiz, Steiermark
 Wolfgruben bei St. Ruprecht, Ortschaft der Gemeinde Sankt Ruprecht an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Wolfgruben (Gemeinde Kammern), Ortsteil von Kammern im Liesingtal, Bezirk Leoben, Steiermark
 Wolfgruben (Gemeinde Wies), Ortsteil von Wies, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Siehe auch:
 Wolfgrub
 Wolfsgrub
 Wolfsgruben
 Wolfgruber
 Wolfsgraben
 Wolfsgrube (Begriffsklärung)